Nant (en occità  Nant) és un municipi francès, situat al departament de l'Avairon i a la regió d'Occitània.

Demografia

Administració

Galeria d'imatges

Referències

Enllaços externs 
 Oficina de turisme de la comuna

Municipis de l'Avairon